Tomasz Kozłowski (1895–1946) – poseł III i IV kadencji Sejmu II Rzeczypospolitej
 Tomasz Kozłowski (ur. 1958) – polski dyplomata
 Tomasz Kozłowski (ur. 1959) – polski naukowiec
 Tomasz Kozłowski (ur. 1960) – polski lekkoatleta, biegacz
 Tomasz Kozłowski (ur. 1979) – polski siatkarz
 Tomasz Kozłowski (ur. 1986) – polski hokeista